Stairway to Heaven o Escalera al Cielo puede referirse a:

 «Stairway to Heaven», canción del grupo Led Zeppelin;
 «Stairway to Heaven», canción del grupo The O'Jays;
 «Stairway to Heaven», canción de Neil Sedaka;
 «Stairway to Heaven», canción del grupo Be Your Own Pet;
 Stairway to Heaven/Highway to Hell, álbum de la banda grabada en conciertos del Moscow Music Peace Festival;
 Stairways to Heaven álbum de versiones de Led Zeppelin, grabadas en el programa The Money or the Gun;
 Escalera al cielo, serie de televisión surcoreana emitida entre 2003 y 2004.

Otros
 Stairway to Heaven, título estadounidense de la película británica A Matter of Life and Death;
 Escalera al cielo, episodio de la tercera temporada de la serie ALF;
 Stairway to Heaven, adaptación filipina del drama coreano;
 Stairway to Heaven: Led Zeppelin Uncensored, libro de Richard Cole, mánager de Led Zeppelin;
 Stairway to Heaven, episodio del anime Black Heaven;
 The Crow: Stairway to Heaven, serie canadiense de televisión;
 Stairway to Heaven, episodio de Grey's Anatomy;
 Jacob's Ladder, nombre en inglés de una escalera mencionada en la Biblia, por la que los ángeles ascendían y descendían del cielo;
 Stairway to Heaven, serie de alabanzas y súplicas ordenadas llamadas litany of Loreto;
 Saint Mary of the Stairway to Heaven, nombre en inglés de una iglesia en el lugar de la prisión de San Pablo Apóstol, en Roma.